Karel Kühnl ist der Name folgender Personen:

* Karel Kühnl (Geograph) (1939–1996), tschechischer Geograph 
 Karel Kühnl (Politiker) (* 1954), tschechischer Politiker